Qingjiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingjiangqiao, ort, Hunan, 
 Huai'an (ort i Kina), Jiangsu, 
 Qingjiang (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar